Kahili può riferirsi a:

Aeroporto di Kahili, anche conosciuto come "Aeroporto di Buin", un ex aeroporto militare giapponese ad est della città di Buin, nell'isola di Bougainville, attivo durante la seconda guerra mondiale;
 Scuola Avventista di Kahili, una scuola di Koloa nello stato delle Hawaii (Stati Uniti d'America);
 "Albero di kahili", nome popolare della  Grevillea banksii ;
 Kahili ginger, nome popolare dello Hedychium, un genere di piante perenni di origine asiatica, note anche come Garland flower e Ginger lily, comprendenti anche lo Hedychium gardnerianum.
Kahili, personaggio della serie Pokémon